Посёлок Гжельского кирпичного завода — населённый пункт в Раменском районе Московской области, в 13 км северо-восточней Раменского. Входит в состав Гжельского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
В непосредственной близости от поселка расположена станция Гжель Казанской железной дороги.

История 
Посёлок образовался в 30-х годах XX века. Рост населённого пункта вёлся за счет работников артели по производству кирпича «Гжельский труженик». Артель успешно работала и сформировался местный кирпичный завод.

Население проживало в основном в бараках и к 1993 году было порядка 650 семей (2067 человек).

Население

Инфраструктура 
В посёлке находятся ФАП и детский сад, Прогимназия 48 с начальной школой, стадион, несколько продовольственных и промтоварных магазинов, газетный киоск, отделение связи №140165, аптека, отделение школы искусств. Ранее на территории поселка были дом культуры и библиотека, столовая и дом быта.

Недалеко от посёлка функционируют садоводческие товарищества.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Раменского района
Гжель